Vlag van Bergen (Limburg)
 Vlag van Bergen (Noord-Holland)
 Vlag van Bergen (België); vlag van Mons